Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях () — соревнование по конькобежному спорту, которое проводится ежегодно за исключением тех лет, в которые проходят зимние Олимпийские игры. В отличие от чемпионата мира в спринтерском многоборье и чемпионата мира в классическом многоборье, победитель определяется не по сумме 4 дистанций, а на каждой в отдельности. Исключение составляет дистанция 500 метров, где чемпион определяется по сумме двух забегов.

Впервые чемпионат был проведен в 1996 году. С 2002 года принято решение не проводить чемпионат в тот год, когда проходит зимняя Олимпиада, потому что программа чемпионата и Олимпийских игр идентична. В 2001, 2009, 2013 и 2017 годах чемпионаты мира проходили на катках, которые на следующий год должны были принять Олимпийские игры, являясь тестовыми соревнованиями для Олимпиад.

У мужчин забеги проходят на дистанциях 500, 1000, 1500, 5000 и 10000 метров. У женщин — 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. С 2005 года у мужчин и женщин также проводится командная гонка, с 2015 года в программу чемпионата добавлен масс-старт у мужчин и женщин, а с 2019 году — командный спринт.

В 2020 году, из-за пандемии коронавируса, по решению ИСУ все международные соревнования сезона 2020/2021, в том числе,чемпионат мира на отдельных дистанциях проводились в январе-феврале в Херенвене.

В 2021 году, согласно решению CAS, сборная России выступала на чемпионате мира под флагом Союза конькобежцев России.

В 2023 году по политическим причинам конькобежцы России и Белоруссии не примут участия в соревнованиях.

Квалификация на чемпионат 
На дистанциях 500, 1000, 1500 м у мужчин и женщин на чемпионате участвуют 24 спортсмена, на дистанциях 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин участвуют по 20 спортсменов. На дистанции 5000 м у женщин и 10000 м у мужчин — 12 спортсменов. От каждой страны на одной дистанции может участвовать не более трех спортсменов (на дистанциях 5000 м у женщин и 10 000 м у мужчин, а также в масс-старте — по два спортсмена). Отбор на чемпионат проходит по двум зачетам, на основе ранга в Кубке мира, и на основе лучшего результата на дистанции в текущем сезоне. Помимо этого для каждой дистанции составляется резервный список из 6 спортсменов на основе лучших результатов в сезоне. В случае если от одной страны на дистанции квалифицировалось более трёх спортсменов, то их национальная федерация определяет какие трое из них примут участие в чемпионате.

В случае если от страны, принимающей чемпионат мира, не квалифицировался ни один спортсмен на конкретной дистанции, но один или несколько спортсменов попали в резервный список на этой же дистанции, то один участник допускается на старт, вместо спортсмена, занимающего последнее место в квалификации.

В случае если от страны не квалифицировался ни один спортсмен на какой-либо дистанции, но один или несколько представителей этой страны попали в резервный список, то один спортсмен из этой страны будет допущен к старту вместо спортсмена, занимающего последнее место в квалификации.

В командной гонке и командном спринте у мужчин и женщин участвуют 6 лучших команд по результатам Кубка мира и 2 команды по лучшему результату. В масс-старте принимают участие по 24 спортсмена по результатам Кубка мира.

Хронология чемпионатов

Призёры чемпионатов

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

10 000 м

Командная гонка

Масс-старт

Командный спринт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м

Командная гонка

Масс-старт

Командный спринт

Рекорды чемпионатов 
По состоянию на 14 февраля 2021 года

Мужчины

Женщины

Самые титулованные спортсмены 
Конькобежцы, завоевавшие пять и более золотых медалей на чемпионатах мира (включая командные соревнования) 
По состоянию на 14 февраля 2021 года

Медальная таблица 

По состоянию на 5 марта 2023 года

См. также 
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Speedskatingresults.com
 Результаты на  speedskatingstats.com